Laelia peut faire référence à:
 une vestale morte pendant le règne de l'empereur romain Néron, dont le nom a été repris pour :
 un prénom féminin peu utilisé
 , un cratère de l'astéroïde Vesta

en biologie
 Laelia, un genre d'orchidées originaires du Mexique, d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud
 Laelia, un genre de papillons de nuit comprenant près de cent espèces

Homonymie de genre en biologie